Pternistis — рід куроподібних птахів родини фазанових (Phasianidae). Представники цього роду мешкають в Африці на південь від Сахари. Раніше їх відносили до роду Турач (Francolinus), однак за результатами низки молекулярно-генетичних досліджень, що показали поліфілітичність цього роду, вони були переведені до відновленого роду Pternistis.

Види 
Виділяють 24 види:
 Турач намібійський (Pternistis hartlaubi)
 Турач камерунський (Pternistis camerunensis)
 Турач угандійський (Pternistis nobilis)
 Турач ефіопський (Pternistis castaneicollis)
 Турач меганський (Pternistis atrifrons)
 Турач суданський (Pternistis erckelii)
 Турач чорнолобий (Pternistis ochropectus)
 Турач ангольський (Pternistis swierstrai)
 Турач гамбійський (Pternistis ahantensis)
 Турач західний (Pternistis griseostriatus)
 Турач кенійський (Pternistis jacksoni)
 Турач червонодзьобий (Pternistis adspersus)
 Турач капський (Pternistis capensis)
 Турач натальський (Pternistis natalensis)
 Турач східний (Pternistis hildebrandti)
 Турач двошпоровий (Pternistis bicalcaratus)
 Турач тропічний (Pternistis squamatus)
 Турач жовтодзьобий (Pternistis icterorhynchus)
 Турач савановий (Pternistis clappertoni)
 Турач червоноокий (Pternistis harwoodi)
 Турач чорноногий (Pternistis swainsonii)
 Турач жовтогорлий (Pternistis leucoscepus)
 Турач танзанійський (Pternistis rufopictus)
 Турач рудогорлий (Pternistis afer)

Таксономія 
Кладограма роду Pternistis, побудована за результатами молекулярно-генетичного дослідження 2019 року

Етимологія 
Наукова назва роду Pternistis походить від слова  — той, хто б'є п'ятою (від  — п'ята).

Примітки 

Фазанові
Роди птахів